Вале́рий Григо́рьевич Ко́рзун (род. 5 марта 1953, Красный Сулин, Ростовская область) — российский космонавт. В сумме, за два полёта провёл на орбите 381 сутки 15 часов 40 минут, в том числе в открытом космосе 22 часа 20 минут.

Биография 
Родился 5 марта 1953 года в городе Красный Сулин.

В 1974 году окончил Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков. Затем до 1987 года служил лётчиком в советских Военно-воздушных силах.

С 1987 по 1992 годы проходил подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

В качестве командира экипажа принимал участие в полёте Союз ТМ-24, который продлился с 17 августа 1996 года по 2 марта 1997 года.

С 5 июня по 7 декабря 2002 года был руководителем пятого экипажа Международной космической станции.

Статистика

Затем работал в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

С 2003 по 2008 годы занимал должность заместителя по подготовке космонавтов.

Приказом начальника ЦПК Ю. В. Лончакова от 14 апреля 2014 года Корзун, являвшийся начальником 1-го управления ЦПК, освобожден от этой должности и назначен заместителем начальника ЦПК по подготовке космонавтов — командиром отряда космонавтов ЦПК.

В настоящее время является заместителем Начальника ФГБУ НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина.

На здании средней общеобразовательной школы № 2 где учился Герой, в г. Красный Сулин Ростовской области установлена мемориальная доска.

Воинские звания 
 лейтенант (30.10.1974).
 старший лейтенант (6.05.1977).
 капитан (16.07.1979).
 майор (23.07.1982).
 подполковник (2.08.1985).
 полковник (13.04.1993).
 генерал-майор (16.12.2004)

Награды 

 Герой Российской Федерации (11 апреля 1997) — за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полёта двадцать второй основной экспедиции на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир»
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (4 февраля 2004) — за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении космического полёта на Международной космической станции
 медаль «За заслуги в освоении космоса» (12 апреля 2011 года) — за большие заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность
 медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»
 медаль «За отличие в воинской службе» II степени
 медаль Алексея Леонова (Кемеровская область, 2015) — за четыре совершённых выхода в открытый космос
 пять других медалей
 офицер ордена Почётного легиона (Франция, 1997 год)
 командор ордена Короны (Бельгия, 2011 год)
 2 медали НАСА «За космический полёт»(NASA Space Flight Medal)
 Медаль НАСА «За общественные заслуги» (NASA Public Service Medal)
 Лётчик-космонавт Российской Федерации (11 апреля 1997)
 премия Правительства Российской Федерации имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности (2016) — за создание технологии многосегментной подготовки к полёту экипажей международной космической станции

См. также 
 Международная космическая станция (МКС)

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища